Mogwai – demone della tradizione cinese
 Mogwai – creatura immaginaria proveniente dai film Gremlins e Gremlins 2 - La nuova stirpe
 Mogwai – gruppo musicale britannico